Ильчигулово — название населённых пунктов в России:

 Ильчигулово — село в Миякинском районе Башкортостана.
 Ильчигулово — село в Учалинском районе Башкортостана.
 Ильчигулово — деревня в Артинском районе Свердловской области.